Emmeline steht für:

 Emmeline (Roman), Roman von Judith Rossner (1980)
 Emmeline (Oper), Oper von Tobias Picker (1996)